Мэтьюз () — город в штате Северная Каролина, США.

Демография 
По переписи 2010 года численность населения составляла 27198 человек, что на 5071 человек (22,9 %) больше, чем в 2000 году.

Примечания

Ссылки 
 

Города Северной Каролины
Страницы с непроверенными переводами